Paul Williams  puede referirse a:

 Paul Hamilton Williams, Jr. (n. 1940), músico, compositor, autor y actor estadounidense.
 Paul Williams (n. 1950), filósofo británico y especialista en budismo.
 Paul "Tubbs" Williams (1962-2007), productor y bajista británico, fundador del grupo Incognito;
 Paul Williams (n. 1981), boxeador profesional estadounidense.